Absolonová ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Absolonová (1976–2004), tschechische Turmspringerin, Pornodarstellerin und Fotomodel
 Carmen Absolonová (* 1995), slowakische Fußballspielerin